Топчиха — имя собственное.

 Топчиха — село в Алтайском крае, административный центр Топчихинского района.
 Топчиха — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.